Armand Gautier peut désigner :

 Armand Gautier (1825-1894), de son vrai nom Amand Désiré Gautier, peintre et lithographe français ;
 Armand Gautier (1837-1920), chimiste et membre de l'Académie des Sciences.